Die Liste von Ballonunglücken nennt Unglücke, die beim Ballonfahren, Cluster Ballooning oder im Umgang mit großen Ballons geschahen.

Liste

Siehe auch 

 Liste von Katastrophen
 Liste von Unglücken mit Luftschiffen

Weblinks 

 http://www.ballooninghistory.com/whoswho/appendix1b.html

Einzelnachweise 

 Ballonunglucke
Liste (Flugunfälle)